Principalement originaire de la Toscane et de la province de Bologne, 
 Bice Biagi (1947-2023), journaliste italienne ;
 Bruno Biagi (1889-1947), homme politique italien ;
 Carlo Biagi (1914-1986), footballeur italien ;
 Enzo Biagi (1920-2007), journaliste, écrivain et présentateur à la télévision italienne ;
 George Biagi (né en 1985), joueur de rugby à XV italo-écossais ;
 Germano De Biagi (né en 1940), homme politique saint-marinais ;
 Giuseppe Biagi (1897-1965), explorateur radiophoniste italien, chute du dirigeable Italia sur le pôle nord avec Umberto Nobile et lance un SOS;
 Marco Biagi (1950-2002), légiste du travail italien, conseiller ministériel assassiné par les nouvelles brigades rouges ;
 Marco Biagi (né en 1982), homme politique écossais ;
 Rodolfo Biagi (1906-1969), musicien argentin de tango ;
 Roger Biagi (1927-2007), aviateur français ;
 Thomas Biagi (né en 1976), pilote automobile italien.

Homonymie de patronyme italien